

Patronyme 

Paul Klee (1879-1940), peintre allemand ;
Victor Klee (1925-2007), mathématicien américain ;
Ernst Klee (1942-2013), journaliste et écrivain allemand ;
Jean-Louis Klée (1908-1989), agent de renseignement français ;
Jean-Paul Klée (1943-), poète et écrivain français ;
Ken Klee (1971-), joueur de hockey sur glace ;
Ollie Klee (1900-1977), joueur américain de baseball ;
Suzanne Klee (1945-), chanteuse suisse.

Divers 
Klee, éditeur de jeux de société ;
(10543) Klee, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Homonymie de patronyme